Migliaccio ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Migliaccio, italienische Fußballspielerin
 Dirce Migliaccio (1933–2009), brasilianische Schauspielerin
 Giulio Migliaccio (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Lucia Migliaccio (1770–1826), zweite, morganatische Ehefrau von König Ferdinand I. von Neapel-Sizilien